Она́йда (Oneida Tribe), оне́йда, она́йды — североамериканское индейское племя, принадлежащее к союзу ирокезов. В XIX веке численность сокращалась — в 1890 г. в Висконсине жило всего 1716 представителей онейда. В начале XXI века онайда живут в штате Нью-Йорк (первоначальная территория расселения) и Висконсине (потомки переселенцев), часть онайда также проживает в канадской провинции Онтарио.

Проживали на территории Великих озёр, западнее мохоков.

Известные представители 
 Грэм Грин — канадский киноактёр.
 Найла Роуз — американская женщина-рестлер и актриса.

Ссылки 
 Official website of the Oneida Indian Nation of New York 
 Official website of the Sovereign Oneida Nation of Wisconsin 
 Oneida Indian Tribe of Wisconsin 
  Official Website of the Oneida Nation of the Thames 
 Traditional Oneidas of New York 

Индейцы Вудленда
Народы Канады
Народы США
Индейцы Висконсина
Индейцы штата Нью-Йорк